Koos Vorrink, Nederlandse politicus; vader van Irene 
Irene Vorrink, Nederlandse politica; dochter van Koos